Le vocable « Liga » peut désigner :
 le prénom letton Līga ; 
 la Liga (« ligue »), qui désigne, en Espagne, la Liga de Fútbol Profesional ;
 la Liga (« ligue »), qui désigne parfois le championnat d'Espagne de football ;
 la Liga, qui désigne parfois le championnat du Portugal de football ;
 le procédé LIGA, une technique de fabrication de microsystèmes.